La Coppa panamericana di pallavolo maschile Under-19 è una competizione pallavolistica, organizzata dalla NORCECA, per squadre nazionali nordamericane e sudamericane, riservata a giocatori con un'età inferiore di 19 anni.

Edizioni

Medagliere

Collegamenti esterni